Smidstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Smidstrup (Gribskov Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Blistrup Sogn
 Smidstrup (Holbæk Kommune) – en landsby i Holbæk Kommune
 Smidstrup (Vejle Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Smidstrup Sogn
 Smidstrup (Eggeslevmagle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Eggeslevmagle Sogn
 Smidstrup (Rungsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rungsted Sogn
 Smidstrup (Sejlstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sejlstrup Sogn
 Smidstrup (Soderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Soderup Sogn
 Smidstrup (Nordfyns Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Guldbjerg Sogn og Nørre Sandager Sogn i Nordfyns Kommune

Se også 

 Smedstrup